Astrid Lindgrenprijs (Zweden), een Zweedse literatuurprijs, ingesteld in 1967.
Astrid Lindgrenprijs (Duitsland), een Duitse literatuurprijs, ingesteld in 1969.
Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA); een internationale literatuurprijs, ingesteld in 2003. Ook bekend als de Astrid Lindgrenprijs (internationaal).